S11, S.11 ou S-11 fait notamment référence à :

Domaine militaire 
 Fokker S.11 Instructor, un avion d’entraînement néerlandais ;
 , un sous-marin de la Royal Navy.

Électronique 
 S11, un des paramètres S décrivant le comportement d'un réseau électrique.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence: Éviter le contact avec l'air, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Plaie ouverte du cou, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Sikorsky S-11, un aéronef américain.

Automobiles
 Chery QQ, une voiture dont le nom de code est S11 ;
 Nissan Silvia S11, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Route
  Autoroute géorgienne S11 reliant Akhaltsikhé à Ninotsminda ;
  Voie rapide polonaise S11 reliant Koszalin à Pyrzowice.

Train
 
 Ligne S11 du S-Bahn d'Allemagne centrale ;
 Ligne S11 du S-Bahn de Hambourg ;
 Ligne S11 du S-Bahn de Leipzig-Halle ;
 Ligne S11 du S-Bahn Rhin-Ruhr.

 Ligne S11 du S-Bahn de Salzbourg ;
 Ligne S11 du S-Bahn de Styrie.

 
 Ligne S11 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S11 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S11 du RER Zurichois.

Autres 
 S11 est une série de manifestations contre les réunions du Forum Économique Mondial en , à Melbourne (Australie).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres